120-мм полковой миномёт может означать:
 120-мм полковой миномёт образца 1938 года — советский 120-мм миномёт ПМ-38. Представляет собой гладкоствольную жёсткую систему, заряжание производилось с дула.
 120-мм полковой миномёт образца 1941 года — советский 120-мм миномёт ПМ-41. Упрощённая версия ПМ-38.
 120-мм полковой миномёт образца 1943 года — советский 120-мм миномёт ПМ-43. Является модернизированным вариантом 120-мм миномёта образца 1938 года.
 120-мм полковой миномёт образца 1955 года (М-120) — советский 120-мм миномёт М-120. Усовершенствованная конструкция ПМ-43.

Ссылки 
 История отечественных миномётов // 120-мм ПОЛКОВЫЕ МИНОМЁТЫ

Миномёты СССР